Osoby o tym nazwisku:
 Adam Sawczyński – polski historyk wojskowości i wojskowy
 Zygmunt Sawczyński – polski pedagog